Emilia De Biasi (1958-2021) – politica italiana
 Ezequiel Jacinto de Biasi (1993) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Gianni De Biasi, propr. Giovanni De Biasi (1956) – allenatore di calcio ed ex-calciatore italiano
 Gino De Biasi (1905–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Gino De Biasi (1907-1954) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Mario De Biasi (1923-2013) – fotografo italiano
 Pierre-Marc de Biasi (1950) – critico letterario e scultore francese
 Volfango De Biasi (1972) – regista e sceneggiatore italiano